Manetta ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Manetta (1889–1969), US-amerikanischer Musiker
 Manuela Manetta (* 1983), italienische Squashspielerin